Negeri Agung (Talang Padang), een plaats in Indonesië
Negeri Agung (Merapi Barat), een plaats in Indonesië
Negeri Agung (Margatiga), een plaats in Indonesië
Negeri Agung (Rambang), een plaats in Indonesië
Negeri Agung (Buay Pemuka Peliung), een plaats in Indonesië
Negeri Agung (Lengkiti), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing